Chans kan avse:

Chans (singel) – en låt av Kent
Chans – en låt av Ulf Lundell på albumet Den vassa eggen
Chans (roman) – roman av Birgitta Stenberg 1961
Chans (film) – en svensk film från 1962